Mehmet Günsür ist der Name folgender Personen:

* Mehmet Günsür (Schriftsteller) (1955–2004), türkischer Schriftsteller und Maler
 Mehmet Günsür (Schauspieler) (* 1975), türkischer Schauspieler